Брюс (, ) — англомовне прізвище шотландського походження з норманськими коренями.

Відомі носії 
 Арчибальд Брюс (; 1777—1818) — американський лікар і мінералог.
 Бен Брюс (;  1988) — гітарист, бек-вокаліст англійської металкор гурту «Asking Alexandria».
 Венді Брюс (,  1973) — американська гімнастка, олімпійська медалістка (1992).
 Вільям Спіріс Брюс (; 1867—1921) — британський природознавець, полярний дослідник та океанограф.
 Вірджинія Брюс (, уроджена Гелен Вірджинія Бріґґз, ; 1909—1982) — американська співачка і акторка.
 Давид II Брюс (; 1324—1371) — король Шотландії у 1329—1371 роках, останній король з династії Брюсів.
 Девід Брюс (;  1964) — канадський хокеїст.
 Девід Брюс (; 1855—1931) — шотландський лікар, патологоанатом, мікробіолог.
 Джеймс Брюс (; 1730—1794) — шотландський мандрівник і письменник.
 Джеймс Брюс, 8-й граф Елґін (; 1811—1863) — британський державний діяч.
 Джек Брюс (; 1943—2014) — шотландський музикант, вокаліст, композитор, продюсер.
 Едуард Брюс (, , ; бл.1275—1318) — верховний король Ірландії у 1315—1318 роках.
 Ейлін Аделаїда Брюс (, 1905—1954) — британський ботанік, таксономіст.
 Кейт Брюс (; 1860—1946) — американська актриса епохи німого кіно.
 Ленні Брюс (; уроджений Леонард Альфред Шнайдер, ; 1925—1966), — американський стендап-комік, соціальний сатирик, популярний у 1950—1960-х.
 Найджел Брюс (; 1895—1953) — англійський актор.
 Роберт I Брюс (; 1274—1329) — шотландський король між 1306 та 1329 роками.
 Роберт Брюс (;  1955) — письменник-містик з Австралії.
 Стенлі Брюс (; 1883—1967) — прем'єр-міністр Австралії з 1923 до 1929.
 Стів Брюс (;  1960) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Том Брюс (; 1952—2020) — американський плавець, олімпійський чемпіон (1972).
 Томас Брюс, 7-й лорд Елгін і 11-й лорд Кінкердайн (; 1766—1842) — британський дипломат, збирач пам'яток давньогрецького мистецтва.
 Фіона Брюс (;  1964) — британська телевізійна журналістка, диктор і телеведуча.
 Фредерік Файві Брюс (; 1910—1990) — шотландський біблеїст і провідний євангельський екзегет.
 Яків Брюс (, ; 1669—1735) — російський державний діяч, військовий і вчений, інженер-фортифікатор, один із сподвижників Петра I.

Див. також 
 Клан Брюс

Примітки